

Personnes 

 John A. Agnew (né en 1949), géographe britannico-américain ;
 Jonathan Agnew, joueur de cricket et commentateur sportif ;
 Lindsay Agnew, une footballeuse canadienne ;
 Paul Agnew (né en 1964), chanteur lyrique écossais ;
 Robert Agnew (1899-1983), acteur de cinéma américain ;
 Roy Agnew (1891-1944), compositeur et pianiste australien ;
 Spiro Agnew (1918-1996), le  vice-président américain ;
 Walter Leslie Agnew (1883-1941), acteur américain ;
 Steven Agnew (né en 1979), homme politique britannique ;
 Stuart Agnew (né en 1949, homme politique britannique ;
 Theodore Agnew (né en 1961), homme d'affaires et homme politique britannique ;
 William Agnew ( baronnet, 1825-1910), homme politique et un marchand d'art anglais, gérant de Thomas Agnew & Sons.

Toponymie

Australie 
 , une localité du comté de Leonora en Australie-Occidentale ;
 Agnew, une localité de l'état du Queensland ;

États-Unis
 , une localité de Californie ;
 , une localité de l'Illinois ;
 , une localité du comté d'Ottawa dans le Michigan ;
 , une localité du Nebraska ;
 , une localité du comté de Clallam dans l'État de Washington ;
 , une localité de Virginie-Occidentale.

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis